Flere lande har igennem tiden haft et fiskeriministerium:
 Fiskeriministeriet (Danmark)
 Fiskeriministeriet (Bangladesh)
 Fiskeriministeriet (Indonesien)
 Fiskeriministeriet (Thailand)